Audi A6 C5 (type 4B) var anden generation af den øvre mellemklassebil Audi A6. Modellen afløste A6 C4 i 1997 og blev afløst af A6 C6 i 2004.

Modelhistorie 
Audi A6 C5 blev introduceret som Limousine (sedan) i april 1997. Stationcarmodellen Avant blev introduceret i marts 1998. I efteråret 1999 blev den sportslige model S6 introduceret som Limousine og Avant med en effektøget V8-motor. Hvor forgængeren blot var et kraftigt facelift af Audi 100, var C5 en komplet nyudvikling.

A6 C5 fik i oktober 1999, som den første bilmodel fra Audi, den trinløse automatgearkasse Multitronic, som ud over den manuelle gearkasse og automatgearkassen Tiptronic som tredje gearkassevariant kunne kombineres med udvalgte motorer, dog ikke i forbindelse med quattro-firehjulstræk. Hvor forvognen på forgængeren C4 fortsat var udstyret med den allerede i 1976 i den dengang nye Audi 100 C2 introducerede MacPherson-teknik, fik C5 den allerede i 1994 i A4 og A8 og to år senere i Volkswagen Passat B5 benyttede flerledsaksel, som i mellemtiden (2014) er blevet standardudstyr på alle Audi-personbiler med langsliggende motor.

En terrængående version blev introduceret i midten af 2000 på basis af Avant. allroad quattro, som modellen hed, havde på grund af sin variable luftaffjedring en større frihøjde, og havde ligeledes en speciel terrænudveksling og forstærket karrosseri, hvilket gjorde den egnet til terrænkørsel.

V8- og turbomodeller 
Fra april 1999 kunne A6 for første gang leveres med en V8-motor. Efter at S6 C4 med 4,2-liters V8-motor udgik af produktion i oktober 1997, havde Audi frem til introduktionen af A6 C5 4,2 ingen øvre mellemklassebil med V8-motor i deres modelprogram. Bemærkelsesværdigt for modellen var det modificerede karrosseri, som senere også kom til at danne basis for S6 og RS6. For at fremtone modellens højere effekt, fik A6 4,2 et andet design. Herved blev luftindtaget under den forreste kofanger forsynet med en kromramme, hvilket senere lidt efter lidt førte til den på alle Audi-modeller monterede "singleframe"-kølergrill.

I februar 1999 udgav Audi et datablad, som omhandlede en yderligere A6-version med V8-motor. Det drejede sig her om en 3,7-litersmotor med 191 kW (260 hk), hentet fra Audi A8. Denne version blev dog kun fremstillet i et meget lavt styktal, og det er usikkert om bilen virkelig blev serieproduceret til det tyske marked. Et særligt kendetegn for denne version var, at den kunne leveres med forhjulstræk. På grund af den i forhold til forgængeren nyudviklede, afkortede forvogn passede de fra forgængermodellerne C2, C3 og C4 kendte femcylindrede rækkemotorer ikke i motorrummet på C5, hvorfor der for første gang ikke fandtes en femcylindret turbomotor. I stedet kom der en V6-turbomotor på 2,7 liter, som kunne kombineres med både for- og firehjulstræk ("quattro").

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Facelift 
A6-serien gennemgik et facelift i maj 2001 til modelåret 2002. Ud over ændringer på motorprogrammet og undervognen, blev støjdæmpningen forbedret og karrosseriet stivere. Derudover blev designet let modificeret.

De største forandringer var:
 Synligt udstødningsrør
 Sideblinklys med klart glas
 Baklygter i baglygterne med klart glas
 Nummerpladeramme på bagklappen i sortglans
 Ændret design på kofangerne
 Modificeret kølergrill og ændret grillindfatning i motorhjelmen
 Sidespejl i passagersiden i samme størrelse som i førersiden
 Nyt kombiinstrument med kromrander
 Kabineudstyr med tynd lakering
 Introduktion af CAN-Bus
 Ændret motorprogram
 Forbedrede udstødningsværdier

I midten af 2002 blev den ekstra sportslige version Audi RS6 introduceret.

I april 2004 blev A6 C5 Limousine afløst af en helt nyudviklet efterfølger, C6. En ny Avant kom på markedet i marts 2005.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Audi A6 i årgangene 1997 til 2005 klassificeret som følger:
 2003: Mindst 30% bedre end middelbilen
 2005: Mindst 30% bedre end middelbilen
 2007: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2009: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2011: Som middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Som middelbilen

Noter

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2000, 2001, 2002 og 2003 (på tysk og fransk).
 Audi A6 instruktionsbog. Audi AG, maj 1998. 991.561.4B0.38.
 Audi A6 Avant instruktionsbog. Audi AG, maj 2000. 211.561.4B5.00 (på tysk).

Eksterne henvisninger 

 
 

C5
Øvre mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1997
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne